Maker pode se referir a:

Movimento Maker
RPG Maker
Adventure Maker
Melody Maker 
Window Maker 
Game Maker 
D'yer Mak'er 
Windows Movie Maker
Mister Maker 
Game Maker Language 
Windows DVD Maker 
Sim RPG Maker
Debian Package Maker 
The Maker of Universes 
Softwell Maker

Desambiguação